Dit is een lijst van planetoïden 26301-26400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (26301) - || 1998 SB136|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (26302) - || 1998 ST142|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (26303) - || 1998 SD144|| 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (26304) - || 1998 SZ145|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (26305) - || 1998 SH146|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (26306) - || 1998 SX147|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (26307) - || 1998 SE163|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (26308) - || 1998 SM165|| 16 september 1998 || N. Danzl
|-
| (26309) - || 1998 TG || 10 oktober 1998 || T. Kobayashi
|-
| (26310) - || 1998 TX6|| 14 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (26311) - || 1998 TR16|| 14 oktober 1998 || ODAS
|-
| (26312) - || 1998 TG34|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (26313) - || 1998 TK34|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (26314) Škvorecký || 1998 UJ1|| 16 oktober 1998 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (26315) - || 1998 UF4|| 21 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (26316) - || 1998 US16|| 22 oktober 1998 || J. Broughton
|-
| (26317) - || 1998 UB17|| 27 oktober 1998 || CSS
|-
| (26318) - || 1998 UC20|| 28 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (26319) - || 1998 UM23|| 26 oktober 1998 || T. Okuni
|-
| (26320) - || 1998 UD27|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (26321) - || 1998 VT5|| 11 november 1998 || S. Sposetti
|-
| (26322) - || 1998 VS6|| 12 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (26323) - || 1998 VX8|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (26324) - || 1998 VG16|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (26325) - || 1998 VD29|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (26326) - || 1998 VD36|| 14 november 1998 || LINEAR
|-
| (26327) - || 1998 VQ38|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (26328) Litomyšl || 1998 WQ || 18 november 1998 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (26329) - || 1998 WC1|| 16 november 1998 || CSS
|-
| (26330) - || 1998 WN5|| 20 november 1998 || T. Kagawa
|-
| (26331) - || 1998 WC10|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (26332) - || 1998 WW10|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (26333) - || 1998 WU11|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (26334) - || 1998 WD15|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (26335) - || 1998 WT16|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (26336) - || 1998 WC17|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (26337) - || 1998 WJ19|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (26338) - || 1998 WT35|| 19 november 1998 || Spacewatch
|-
| (26339) - || 1998 XT3|| 9 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (26340) Evamarková || 1998 XY8|| 13 december 1998 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (26341) - || 1998 XK9|| 9 december 1998 || K. Korlević
|-
| (26342) - || 1998 XM52|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (26343) - || 1998 XB53|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (26344) - || 1998 XS76|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (26345) - || 1998 XQ77|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (26346) - || 1998 XF93|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (26347) - || 1998 XU93|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (26348) - || 1998 XO94|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (26349) - || 1998 XR94|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (26350) - || 1998 XU94|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (26351) - || 1998 XG95|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (26352) - || 1998 XJ95|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (26353) - || 1998 YP || 16 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (26354) - || 1998 YJ4|| 16 december 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (26355) Grueber || 1998 YL8|| 23 december 1998 || E. Meyer
|-
| (26356) Aventini || 1998 YE10|| 26 december 1998 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (26357) Laguerre || 1998 YK10|| 27 december 1998 || P. G. Comba
|-
| (26358) - || 1998 YZ11|| 26 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (26359) - || 1998 YF12|| 27 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (26360) - || 1998 YL13|| 17 december 1998 || Spacewatch
|-
| (26361) - || 1999 AJ5|| 10 januari 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (26362) - || 1999 AC6|| 7 januari 1999 || LINEAR
|-
| (26363) - || 1999 AG6|| 8 januari 1999 || LINEAR
|-
| (26364) - || 1999 AH8|| 13 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (26365) - || 1999 AK21|| 14 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (26366) - || 1999 AM21|| 14 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (26367) - || 1999 CD1|| 2 februari 1999 || A. Sugie
|-
| (26368) - || 1999 CJ37|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (26369) - || 1999 CG62|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (26370) - || 1999 CJ62|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (26371) - || 1999 CT64|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (26372) - || 1999 CW69|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (26373) - || 1999 CZ74|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (26374) - || 1999 CP106|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| 26375 - || 1999 DE9|| 20 februari 1999 || C. A. Trujillo, J. X. Luu
|-
| (26376) Roborosa || 1999 EB3|| 11 maart 1999 || P. Pravec
|-
| (26377) - || 1999 FH4|| 16 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (26378) - || 1999 GF35|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (26379) - || 1999 HZ1|| 20 april 1999 || LINEAR
|-
| (26380) - || 1999 JY65|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (26381) - || 1999 KV15|| 18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (26382) - || 1999 LT32|| 8 juni 1999 || LONEOS
|-
| (26383) - || 1999 MA2|| 20 juni 1999 || CSS
|-
| (26384) - || 1999 QP2|| 31 augustus 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26385) - || 1999 RN20|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (26386) - || 1999 RC171|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (26387) - || 1999 TG2|| 2 oktober 1999 || C. W. Juels
|-
| (26388) - || 1999 TR105|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (26389) - || 1999 TO151|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (26390) Rušin || 1999 UX2|| 19 oktober 1999 || P. Kušnirák
|-
| (26391) - || 1999 VN9|| 8 november 1999 || K. Korlević
|-
| (26392) - || 1999 VT10|| 9 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (26393) - || 1999 VT35|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (26394) - || 1999 VE53|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (26395) - || 1999 VK150|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (26396) - || 1999 VQ169|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (26397) - || 1999 VB185|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (26398) - || 1999 VL188|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (26399) - || 1999 VG189|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (26400) - || 1999 VJ190|| 15 november 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten